Kisljakow (englische Transkription Kislyakov) ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Sergejewitsch Kisljakow (1901–1973), sowjetischer Ethnologe (Zentralasien, Persien)
 Sergei Witaljewitsch Kisljakow (* 1950), russischer Mathematiker